Дара́тники — село в Переславском районе Ярославской области.

К востоку от села протекает речка Ворговаш, она впадает в речку Кисьму, протекающую к югу от села, и впадающую в реку Саблю, протекающую с запада от села.

Постоянное население на 1 января 2007 года 11 человек.

История 

В 1628 году село было вотчиной окольничего князя Алексея Михайловича Львова. Тогда уже была церковь Успения Пречистой Богородицы с приделами святого Андрея Стратилата и преподобных Зосимы и Савватия. Рядом стоял ветхий тёплый храм Николая Чудотворца с приделом святого Иоанна Златоуста.

В 1678 году Даратники принадлежат вдове князя Фёдора Юрьевича Хворостинина Елене Борисовой. В селе теперь уже одна церковь Успение Пречистой Богородицы.

В 1693 году в Даратниках построен новый деревянный храм. Главный престол освящён в честь «Всемилостиваго Спаса Нерукотвореннаго образа», а придел в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Через сто лет вместо деревянной церкви на средства помещицы Нарышкиной устроен каменный
храм с колокольней. Престолов в этом храме три: в холодном в честь Всемилостивого Спаса Нерукотворённого образа, в приделах тёплых в честь Успения Божией Матери и святого Николая Чудотворца. 

В селе Даратниках с 1882 года была церковно-приходская школа.

Население

Уроженцы 
 Николай Александрович Брыкин — писатель.

Примечания 

Населённые пункты Переславского района